Quarryville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quarryville (Connecticut)
 Quarryville (Delaware)
 Quarryville (New Jersey)
 Quarryville (New York)
 Quarryville (Pennsylvania)